Hallenhockey-Bundesliga 2002/03 steht für:

 Hallenhockey-Bundesliga 2002/03 (Damen)
 Hallenhockey-Bundesliga 2002/03 (Herren)